

Toponyme 
 Lussault-sur-Loire, commune française du département d'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire.

Patronyme 
 Michel Lussault, né en 1960 à Tours, géographe français, président - de 2014 à 2017 - du Conseil supérieur des programmes de l'Éducation nationale française.

Homonymie